Toronto Blizzard kan syfta på:

 Toronto Blizzard (1971–1984) – en fotbollsklubb från Toronto i North American Soccer League
 Toronto Blizzard (1986–1993) – en fotbollsklubb från Toronto i Canadian Soccer League och American Professional Soccer League